Cherryvale – CDP della Carolina del Sud
Cherryvale – comune del Kansas